Benedik ist der Familienname folgender Personen:

 Brane Benedik (* 1960), jugoslawischer Skispringer
 Grega Benedik (* 1962), jugoslawischer Skirennläufer
 Josef Benedik (1898–1977), tschechoslowakischer Fechter
 Matic Benedik (* 1993), slowenischer Skispringer
 Petra Benedik (* 1990), slowenische Skispringerin

Siehe auch:
 Benedikt